Аэроотит (от аэро и отит, также бароотит) — заболеваниe среднего уха, которое может развиться при перепадах барометрического давления (в полетах, в барокамере); вызывает ощущение заложенности, боль, иногда шум в ухе. Обычно встречаются у военных лётчиков, водолазов и подводников, но также вызываются взрывами, с ударами ладонью по уху.

Литература 
 
 Аэроотит. // Вячеслав Иванович Бабияк. Оториноларингология. Т. 2. Издательский дом «Питер», 2009. С. 520.

Заболевания уха